El término Dixon puede referirse a:

 Dixon, una ciudad en el estado de California (Estados Unidos);
 Dixon, un lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México (Estados Unidos);
 Hugh Neville Dixon (1861-1944), botánico y explorador inglés;
 Robert Malcolm Ward Dixon (1939- ), lingüista británico.
 Dixon , DJ & Producer.